USS Neosho ist der Name von vier Schiffen der United States Navy:

USS Neosho (1863), ein Panzerschiff, in Dienst von 1863 bis 1873
USS Neosho (AO-23), ein Tanker der Cimarron-Klasse, in Dienst gestellt 1939 und gesunken 1942
USS Neosho (AO-48), ein Tanker der Kennebec-Klasse, in Dienst gestellt 1942, verkauft und umbenannt in SS Catawba
USS Neosho (AO-143), ein Tanker und das Typschiff der Neosho-Klasse

Neosho